47-й чемпионат Европы по кёрлингу в группах «А» и «В» проходил с 18 по 26 ноября 2022 года в городе Эстерсунд (Швеция) с участием 26 мужских и 20 женских национальных сборных команд.

В мужском турнире чемпионом стала в 15-й раз в своей истории сборная Шотландии (скип Брюс Моуэт стал чемпионом Европы в 3-й раз), победившая в финале сборную Швейцарии. Бронзовые медали выиграла сборная Италии.

В женском турнире чемпионом стала во 2-й раз в своей истории сборная Дании (скип Мадлен Дюпон стала чемпионкой Европы впервые), победившая в финале сборную Швейцарии. Бронзовые медали выиграла сборная Шотландии.

По итогам турнира 8 сильнейших мужских команд были квалифицированы для участия в , 8 лучших женских команд были квалифицированы для участия в .

Чемпионат в группе «С» проходил в городе Каунас (Литва; первый международный турнир по кёрлингу ранга чемпионата Европы или выше, проводимый в Литве) с 30 апреля по 5 мая 2022 года. По две лучшие команды у мужчин и женщин в этом же году участвуют в турнирах группы «В». Среди мужчин первые три места заняли команды Ирландии, Украины и Португалии, среди женщин — Бельгии, Испании и Финляндии.

Впервые в чемпионате приняла участие мужская сборная Португалии.

Официальный хештег чемпионата: #ECC2022 .

Время начала матчей (в группах A и B) указано местное (UTC+1:00).

Отмена участия в чемпионате команд России и Белоруссии 
Как часть международной реакции на вторжение России на Украину (февраль 2022) (и помощь в этом вторжении со стороны Белоруссии), 23 сентября 2022 Всемирная федерация кёрлинга приняла решение отстранить мужские и женские сборные команды России и Белоруссии от участия во всех турнирах под эгидой Всемирной федерации до 31 декабря 2022, включая и чемпионат Европы 2022. В мужском турнире группы A команду России заменили на лучшую из не получивших квалификацию на переход в группу A команд группы B — мужскую сборную Испании. В женском турнире группы A команду России заменили на лучшую из не получивших квалификацию на переход в группу A команд группы B — женскую сборную Венгрии.

Система проведения чемпионата

Регламент турнира 
Чемпионат проводится в трех дивизионах A, B и C. В дивизионе C турнир был проведен ранее.

И у мужчин, и у женщин турниры проводятся по одинаковому регламенту.

Регламент. Дивизион A 
В дивизионе A на первом этапе команды играют однокруговой турнир (раунд Робин) в одной группе. По результатам группового турнира четыре лучшие команды выходят в полуфинал.

В финале золотые награды оспаривают победители полуфиналов, бронзовые медали разыгрывают проигравшие в полуфиналах.

Две худшие команды по результатам группового турнира выбывают в дивизион B.

Регламент. Дивизион B 
В дивизионе B на первом этапе команды разделены на две группы, где играют однокруговой турнир (раунд Робин). По результатам группового турнира по три лучшие команды из каждой группы выходят в плей-офф.

Второй этап — плей-офф, проводится по неполной олимпийской системе: две лучшие команды попадают прямо в полуфиналы.
Команды, занявшие места с 3-го по 6-е, попадают в четвертьфиналы (), победители которых проходят в полуфиналы.
В полуфинале команда, занявшая 1-е место на групповом этапе, получает в соперники команду, занявшую худшее место из двух победителей четвертьфиналов.

Финалисты получают право выступить в дивизионе A на следующем чемпионате.

По две худшие команды из каждой группы играют Квалификацию за право остаться в группе B.

На этом этапе команды, занявшие последние места в каждой группе, проводят матч между собой. Проигравший в этом матче выбывает в дивизион C.
Также матч между собой проводят команды, занявшие предпоследние места в каждой группе. Победитель этого матча остается в дивизионе B.
Проигравший в матче предпоследних команд и победитель в матче последних команд играют между собой. Победитель этого матча остается в дивизионе B, а проигравший становится второй командой, выбывшей в дивизион C.

Правила расстановки команд в турнирной таблице 
Из Правил кёрлинга:
C9. Положение команд / Тестовые броски в дом
(a) До окончания кругового этапа соревнования команды с одинаковым количеством побед и поражений занимают одинаковые места, а в таблице указываются в алфавитном порядке по их трёхбуквенному коду. Команды, которые ещё не играли, указываются последними без места, упорядоченные по их трёхбуквенному коду.
(b) По завершении кругового этапа используются следующие критерии (по порядку):
(i) Команды занимают места в соответствии с их количеством побед и поражений;
(ii) Если две команды имеют одинаковые показатели побед и поражений, то команда, выигравшая их личную встречу, занимает место выше;
(iii) Если три или более команд имеют одинаковые показатели побед и поражений, то положение определяется личными встречами между всеми этими командами (если эта процедура не обеспечивает окончательной расстановки для всех команд, то положение между так и оставшимися равными командами определяется результатами матчей между этими командами);
(iv) Для всех команд, положение которых не может быть окончательно определено с помощью (i) или (ii) или (iii), расстановка определяется с помощью значения тестовых бросков в дом (DSC).

Трансляции 
Прямые трансляции всех сессий  исключительно на канале The Curling Channel на спортивной видеоплатформе Recast.

Полный список трансляций: Le Gruyère AOP European Curling Championships 2022 broadcast schedule.

Также отдельные матчи :
 Play Channel – SRF [German], RTS [French], RSI [Italian] 
 SVT, Kunskapskanalen 
 Eurosport 
 Olympic Channel

Мужчины

Группа A

Команды 

(Скипы выделены полужирным шрифтом; «НТ» — национальный тренер)

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф
 На чемпионате Европы 2023 переходят из группы A в группу B

Команды Норвегии и Турции, Чехии и Германии ранжируются внутри каждой пары по результату личной встречи.

Команды, занявшие 1—8-е места, квалифицированы для участия в .

Плей-офф 

Полуфиналы.

«2-я команда против 3-й», 24 ноября, 20:00

«1-я команда против 4-й», 25 ноября, 9:00

Матч за 3-е место. 25 ноября, 19:00

Финал. 26 ноября, 13:00

Группа B

Команды 

(Скипы выделены полужирным шрифтом; «НТ» — национальный тренер)

Групповой этап 

Подгруппа A

Подгруппа B

 Проходят в плей-офф
 Проходят в квалификационные игры () четырёх худших команд группы B, две из которых, с худшими результатами в этой квалификации, на чемпионате Европы 2023 переходят из группы B в группу C.

Квалификация за право остаться в группе B (Relegation Round) 

Сначала между собой в 1-м раунде встречаются команды, занявшие одинаковые из двух последних мест в подгруппах (7-е место подгруппы А с 7-м местом подгруппы В и 8-е место подгруппы А с 8-м местом подгруппы В). Победитель матча 7-х мест в 2023 году остаётся в группе В. Проигравший в матче 8-х мест выбывает в 2023 году в группу С. Проигравший в матче 7-х мест и победитель матча 8-х мест во 2-м раунде разыгрывают между собой вторую путёвку остаться в группе В; проигравший в этом матче также в 2023 году выбывает в группу С.

В чемпионате 2023 года в группу C выбывают команды Словении и Украины.

Плей-офф 

Четвертьфиналы. 25 ноября, 13:00

Полуфиналы. 25 ноября, 19:30

Матч за 3-е место. 26 ноября, 9:00

Финал. 26 ноября, 9:00

Женщины

Группа A

Команды 

(Скипы выделены полужирным шрифтом; «НТ» — национальный тренер)

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф
 На чемпионате Европы 2023 переходят из группы A в группу B

Команды Италии и Швейцарии ранжированы по результату личной встречи; команды Шотландии, Швеции, Турции и Германии ранжированы по результатам встреч между этими командами (Шотландия — 2 победы, 1 поражение и победа над Швецией; Турция — 1 победа, 2 поражения и победа над Германией).

Команды, занявшие 1—8-е места, квалифицированы для участия в .

Плей-офф 

Полуфиналы

«2-я команда против 3-й», 24 ноября, 12:00

«1-я команда против 4-й», 24 ноября, 16:00

Матч за 3-е место. 25 ноября, 14:00

Финал. 26 ноября, 9:00

Группа B

Команды 

(Скипы выделены полужирным шрифтом; «НТ» — национальный тренер)

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф
 На чемпионате Европы 2023 переходят из группы B в группу C

Команды Чехии и Эстонии, Литвы и Словении ранжируются внутри каждой пары по результату личной встречи; команды Англии, Австрии и Словакии ранжируются по результатам встреч этих трёх команд.

Плей-офф 

Полуфиналы. 25 ноября, 19:00

Матч за 3-е место. 26 ноября, 9:00

Финал. 26 ноября, 9:00

Группа C 
Чемпионат в группе «С» проходил в городе Каунас (Литва) с 30 апреля по 5 мая 2022 года. По две лучшие команды у мужчин и женщин в том же году будут участвовать в турнирах группы «В».

Время начала матчей указано местное (UTC+2).

Мужчины

Команды 

(Скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф
Команды в парах Украина—Литва и Португалия—Румыния при одинаковом общем количестве побед ранжированы по победе в матче между собой

Плей-офф 

Полуфиналы. 5 мая, 9:30

Матч за 3-е место. 5 мая, 15:30

Финал. 5 мая, 15:30

Классификация 

 Проходят в турнир группы B

Женщины

Команды 

(Скипы выделены полужирным шрифтом; «НТ» — национальный тренер)

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф

Плей-офф 

Полуфиналы. 5 мая, 9:30

Матч за 3-е место. 5 мая, 15:30

Финал. 5 мая, 15:30

Классификация 

 Проходят в турнир группы B
Команды в паре Уэльс—Украина при одинаковом общем количестве побед ранжированы по результате матча между ними

Общая итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира группы «A»
 Официальный сайт турнира группы «B»
 
  Мужской турнир группы «A»
  Женский турнир группы «A»
  Мужской турнир группы «B»
  Женский турнир группы «B»
  Мужской турнир группы «C»
  Женский турнир группы «C»
 Видео:
 
 

Чемпионаты Европы по кёрлингу
2022 год в кёрлинге
Международные соревнования по кёрлингу в Швеции
Международные соревнования по кёрлингу в Литве
Международные спортивные соревнования в Эстерсунде
Международные спортивные соревнования в Каунасе
Спорт в Швеции в 2022 году
Спорт в Литве в 2022 году
Апрель 2022 года
Май 2022 года
Ноябрь 2022 года
кёрлинг